Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2013 wurde erstmals ein Mannschaftswettbewerb für gemischte Mannschaften aus je zwei Frauen und Männern eines Landes ausgetragen.

Mannschaftsspringen Normalschanze HS106 
Der Wettkampf wurde am 24. Februar 2013 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren. Die Frauen erhielten einen deutlich längeren Anlauf als die Männer.

Quellen 
 Ergebnisse auf der Homepage der FIS, abgerufen 20. März 2021

Skispringen Mixed
Mixed 2013
Skispringen (Italien)